Ikkarloralak bezeichnet:
 Ikkarloralak (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarloralak (Insel, Nunarsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland